HMS Hermes har varit namnet på tio olika fartyg i Royal Navy:

  – en 12-kanoners briggslup, var ursprungligen den holländska Mercurius, erövrad 1796 av . Hon strandade 1797
  – en 22-kanoners som köptes 1798 och såldes 1802
  – en 16-kanoners kanonslup, var ursprungligen den civila Majestic. Hon köptes 1803 och såldes 1810
  – en 20-kanoners fregatt sjösatt 1811 och sattes i brand 1814 under den mycket misslyckade attacken mot Fort Bowyer i Mobile Point, Alabama
 HMS Hermes – en paketbåt i trä, ursprungligen i civil tjänst som George IV. Hon köptes 1830 som , omdöpt till HMS Hermes år 1832, blev en kolbåt och omdöptes till HMS Charger år 1835, och höggs upp 1854.
  – en slup i trä sjösatt 1835, ombyggd 1842 och höggs upp 1864
HMS Hermes var en 74-kanoners linjeskepp sjösatt 1816 som , omdöpt till HMS Hermes år 1866, och höggs upp 1869
  – en kryssare av  Highflyer-klass sjösatt 1898, konverterad till en experimentell sjöflygplanstender år 1913 och sänktes av en tysk ubåten 1914
  – det första hangarfartyget i världen när hon sjösattes 1919. Hon sänktes i en japansk flygattack 1942
 HMS Hermes – skulle bli ett hangarfartyg av Centaur-klass men avbeställdes 1945
  – ett hangarfartyg av Centaur-klass, ursprungligen planerad att bli HMS Elephant, men omdöptes 1945. Hon sjösattes 1953 och tjänstgjorde i Falklandskriget. Hon såldes till indiska flottan 1986 som sattes henne i tjänst som INS Viraat.